Юлия Григо́рьева:
 Григорьева, Юлия Алексеевна (род. 1986) — российская волейболистка.
 Григорьева, Юлия Сергеевна (род. 2000) — российская пловчиха и подводница.